

Pessoas
Cecil Armstrong Gibbs
Cory Gibbs
Josiah Willard Gibbs — cientista americano

Localidades
Gibbs (Missouri)

Outros
Energia livre de Gibbs

Desambiguação